Lyon kan som auktorsförkortning betyda:

 Marcus Ward Lyon
 Harold Lloyd Lyon

Robotskapade auktorsförkortningar